Казано́ва ( — новый дом) — фамилия итальянского происхождения, также женская форма фамилии Казанов.

Мужчины
 Арриги де Казанова, Жан-Тома (1778—1853) — генерал Наполеоновской армии; корсиканец, дальний родственник Наполеона, который сделал его герцогом Падуанским.
 Арриги де Казанова, Луи (1814—1888) — французский политик, сын предыдущего.
 Казанова, Ален (род. 1961) — французский футбольный тренер.
 Казанова, Джакомо (1725—1798) — известный итальянский авантюрист, путешественник и писатель, автор мемуаров; имя его стало нарицательным для обозначения любителя любовных приключений.
 Казанова, Джованни Баттиста (1732—1795) — исторический и портретный живописец и археолог; брат Джакомо Казановы.
 Казанова, Франческо (1730—1805) — живописец-баталист и пейзажист; брат Джакомо Казановы.

Женщины
 Казанова, Даниель (1909—1943) — героиня французского Сопротивления.
 Казанова, Корина (род. 1956) — федеральный канцлер Швейцарии в 2008—2015 годах.
 Казанова, Мириам (род. 1985) — швейцарская теннисистка, входившая в топ-50 мирового рейтинга.
 Казанова, Сати Сетгалиевна (род. 1982) — российская певица и актриса, телеведущая, экс-солистка группы «Фабрика».
  (1814—1958) — испанская писательница.
 Яшка Казанова (род. 1976) — московская интернет-писательница и поэтесса, настоящее имя Юлия Сергеевна Зыкина.

Произведения, связанные с Джакомо Казановой 
Кинофильмы:
 «Казанова» — венгерский кинофильм 1918 года.
 «Казанова» — французский кинофильм 1927 года.
 «Казанова» — немецкий кинофильм 1928 года.
 «Казанова» — французский кинофильм 1934 года.
 «Великая ночь Казановы» — американский кинофильм 1954 года.
 «Казанова (телесериал, 1971)» — Directed by Mark Cullingham and John Glenister, the serial was made by the BBC and screened on the BBC2 network in November and December 1971.
 «Казанова Федерико Феллини» — итальянский кинофильм 1976 года.
 «Казанова и Компания» — фильм 1977 года, совместное производство Австрии, Франция и Италии.
 «Казанова» — западногерманский телефильм 1981 года.
 «Казанова» — телефильм 1987 года, совместное производство Великобритании, США, ФРГ и Италии.
 «Возвращение Казановы» — французский кинофильм 1992 года.
 «Казанова» — британский фильм 2002 года.
 «Настоящий Казанова» — британский фильм 2003 года.
 «Казанова» — немецкий телефильм 2004 года.
 «Казанова» — американский кинофильм 2005 года.
 «Казанова» — британский телесериал 2005 года.
 «Казанова» — российский телесериал 2020 года.

Музыкальные произведения:
 «Казанова» — песня в исполнении певца Валерия Леонтьева.
 «Казанова» — песня группы Nautilus Pompilius из альбома «Разлука».
 «Местный Казанова» — песня в исполнении певицы Аллы Пугачёвой.
 «Я не Казанова» — песня в исполнении рок-певца и композитора Владимира Кузьмина.
 «Казанова» — российский мюзикл 2013 года.

Топонимы 
 Казанова — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.

См. также 

 Casanova
 Казанов
 Казаново
 Казановская
 Казановский
 Касанова
 Касановас

Примечания